Une dynastie d’organistes alsaciens du  :
François-Joseph Wackenthaler ( - ), organiste à l'Église Saint-Georges de Sélestat (~1800 - 1828)
Joseph Wackenthaler ( - ), fils de François-Joseph Wackenthaler, organiste à la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (1833 - 1869)
François-Charles Wackenthaler ( - ), fils de François-Joseph Wackenthaler, organiste à l'Église Saint-Georges de Sélestat (1828 - 1859)
François-Louis Wackenthaler ( - ), fils de François-Joseph Wackenthaler, organiste à l'Église Sainte-Foy de Sélestat (~1830 - 1849)
François-Xavier Joseph Wackenthaler ( - ), fils de Joseph Wackenthaler, organiste à Église Saint-Georges de Haguenau (1847 - 1849), puis à l'Église Saint-Nicolas-des-Champs de Paris (1854 - 1856)
Nicolas-Joseph Wackenthaler dit Joseph Wackenthaler le Jeune ( - ), fils de François-Charles Wackenthaler, organiste à l'Église Saint-Georges de Sélestat (1859 - 1869 ?), puis à la Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon (1875 - 1909)

Patronyme français